Himarë (Grieks: Χειμάρρα, Chimarra), een stad in het district Vlorë in de Albanese prefectuur Vlorë
 Chimarra (geslacht), een geslacht binnen de onderfamilie Chimarrinae, familie Philopotamidae, superfamilie Philopotamoidea, orde Trichoptera (schietmotten)
 Chimarra (ondergeslacht), een ondergeslacht binnen dat geslacht

Zie ook 
 Chimaera (doorverwijspagina)